Augusto Balthazar da Silveira foi um compositor de música popular brasileira.

Biografia 
Nasceu em Salvador, Bahia em 07 de Novembro de 1840. Era filho de Dom Augusto Balthazar da Silveira e Constança Pinto Pacca. Era irmão do Almirante Carlos Balthazar da Silveira. Pertencia a uma nobre família portuguesa erradicada na Bahia que descendia de Bras Balthazar da Silveira.

Casou-se com sua prima Virginia Emilia da Silveira em primeiro de Fevereiro de 1868 em Salvador.

Era primo de outro famoso compositor baiano da época: Evaristo Ferreira de Araújo Jr, filho de sua tia Maria Thomásia Pinto Pacca com um juiz municipal da cidade de Salvador.

Genealogia

Obras 
 Lamentos

Compositores da Bahia